Příjmení Dohnal nosí více osobností:

 Eliáš Antonín Dohnal (* 1946) – český duchovní 
 František Dohnal – více různých osobností
 Jana Dohnalová (* 1975) – česká spisovatelka, publicistka a scenáristka
 Jaroslav Dohnal – stíhací pilot druhé světové války
 Jiří Dohnal – více různých osobnosti
 Jindřich Dohnal (* 1972) – český fotbalista
 Josef Dohnal (* 1954) – český vysokoškolský učitel a rusista
 Lubomír Dohnal (1923–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec ČSS
 Lubor Dohnal (* 1938) – český dramaturg a scenárista
 Martin Dohnal (* 1959) – český klavírista, skladatel, herec a dramaturg
 Petr Dohnal (* 1971) – český ředitel Vězeňské služby
 Petr Dohnal (lední hokejista) (* 1947) - český lední hokejista
 Vít Dohnal (1932–2020) – český archeolog
 Zdena Dohnalová (1924–???) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně KSČ
 Zdeněk Dohnal (1924–1992) – česká geolog a botanik

Podobné příjmení 
 Dohnálek

Česká příjmení